NGC 7818 (другие обозначения — PGC 288, UGC 21, MCG 1-1-19, ZWG 408.19) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7818
Рыбы (созвездие)